Acy (Aisne), municipi francès del departament de l'Aisne (regió de Picardia)
 Acy-en-Multien, municipi francès al departament de l'Oise (regió de Picardia)
 Acy-Romance, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)